

Matemática 
 Lazo, abstracción matemática de un lazo.

Localidades 
 Estación Lazo, localidad de Entre Ríos, Argentina.

Apellido 
 Carmen Lazo (1920-2008), política socialista chilena;
 Mimí Lazo (n. 1954), actriz venezolana.
 Rina Lazo (1923-2019), Pintora Guatemalteca.

Implemento
 Lazo corredizo cuerda con nudo corredizo usada para enlazar ganado